Ezen a lapon az Oszmán Birodalom nagyvezíreinek listái találhatók az Birodalom megalakulásától egészen 1638-ig (egyelőre).

A nagyvezír magas rangú vallási és politikai tanácsadó a király vagy szultán mellett az arab kalifátusban, később az Oszmán Birodalomban is. Az Oszmán Birodalomban a nagyvezír miniszterelnöki pozíciót is jelentett, a szultán után a második rangú személyiség volt.

1299–1453: A megalakulás időszaka (Kuruluş dönemi)

1453–1579: A felemelkedés és a virágzás időszaka (Yükseliş dönemi)

1579–1699: A stagnálás időszaka (Duraklama dönemi)

1699–1792: A hanyatlás időszaka (Gerileme dönemi)

1792–1922: A szétesés időszaka (Dağılma dönemi)

Források 
 Osmanlı sadrazamları listesi 

Nagyvezir
Történelmi témájú listák